Сан Антонио дел Меските има више значења:

 Сан Антонио дел Меските (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио дел Меските (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику